The Beginning of the End – singolo dei Crosses del 2020
 The Beginning of the End – album dei God Is an Astronaut del 2022